Scherneck ist der Name folgender Orte:

 Scherneck (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Scherneck (Rehling), Ortsteil der Gemeinde Rehling, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Scherneck (Untersiemau), Ortsteil der Gemeinde Untersiemau, Landkreis Coburg, Bayern

Siehe auch: 
 Schloss Scherneck